Calixte est un prénom masculin parfois également porté par des femmes.

Il est apparenté à Callisto, du grec ancien κάλλιστος / kállistos (« le meilleur » ou « le plus beau »). En effet le grec καλός désigne aussi bien la beauté physique que la beauté morale et κάλλιστος en est une forme superlative.

Variantes 
Il a pour variantes Calliste et Callixte, et pour formes féminines Calista, Callista, Calliste et Callixte.

Date de fête 
Il est fêté le 14 octobre.

Personnes portant ce prénom voire pseudonyme

Hommes politiques 
Calixte Georges Camelle (1863-1923) a été adjoint au maire de Bordeaux de 1896 à 1904 et député de la Gironde de 1910 à 1919.

Calixte de La Place est un homme politique français né en 1729 à Morcourt (Somme) et décédé à une date inconnue.

Calixte Bournat est un homme politique français né le 4 octobre 1814 à Jouques (Bouches-du-Rhône) et décédé le 28 février 1886 à Marseille (Bouches-du-Rhône).
Calixte-Joseph-Camille de La Forgue de Bellegarde est le fils de Denis François Calixte de La Forgue de Bellegarde, un militaire ayant notamment servit dans le régiment de Saintonge, avec le corps de Rochambeau, en tant qu'aide de camp d'Adam-Philippe de Custine, lors de la guerre d'Indépendance des États-Unis. Calixte-Joseph-Camille de La Forgue de Bellegarde est nommé chevalier de la Légion d'honneur, le 6 septembre 1860
Charles-Georges Calixte Deslon ou d’Eslon de Montméril (aussi de Momeril) (né à Ramonchamp, près de Remiremont, le 14 octobre 1747, mort le 26 mai 1819, à Remiremont) est un officier français connu pour sa participation à l’affaire de Varennes
Calixte Petit, alias Petit Jean dans la Résistance, est né le  dans le hameau de Chazeaux, commune de Salettes (Haute-Loire) et exécuté sommairement le  au terrain d’aviation militaire d’Aulnat (Puy-de-Dôme) ; ouvrier typographe ; garde-mobile ; résistant au sein des Mouvements unis de la Résistance.

Sportifs 
 Calixte Pianfetti (né le 14 mars 1926 à Flumet en Savoie - mort le 1er juillet 2008[1] à Sallanches) est un joueur français de hockey sur glace.

Papes 
 Calixte I (155-217-222), .
 Calixte II (1050-1119-1124), .
 Calixte III (1378-1455-1458), .
 Calixte III (antipape) (1168-1178).

Musiciens, artistes, autres 
 Callixte Lavallée (1842-1891), compositeur canadien ayant composé l'hymne national du pays.
  est un metteur en scène de théâtre espagnol connu pour ses interprétations radicales d'opéras classiques.
 Calixte Duguay est un enseignant et artiste multidisciplinaire canadien né à Sainte-Marie-sur-Mer (aujourd'hui Sainte-Marie–Saint-Raphaël), sur l'île de Lamèque, Nouveau-Brunswick (Canada) le 15 juillet 1939
 Calixte Dakpogan est un artiste et sculpteur béninois né en 1958.
 Calixte de Nigremont (Hugues-Claude Ledaire de Nigremont dit), animateur de spectacles télévisés de cirque et viticulteur né en 1964.

Personnages de fiction 
 Calixte, ou l’introduction à la vie lyonnaise, et Les Malheurs de Calixte, romans de Jean Dufourt.
 Calixte est un personnage du Petit Nicolas apparaissant dans Les Vacances du petit Nicolas.
 La fille de Jean Sombreval, héros du roman Un prêtre marié de Jules Barbey d'Aurevilly, se prénomme Calixte.
 Camille Mauclair, dans son roman à clefs Le Soleil des morts, nommera son personnage du poète Calixte Armel.
 Calixte est le personnage du jeune amoureux dans la pièce de théâtre La Célestine.
 Plus récemment Fabien Nury a prénommé l'un de ses héros "Calixte de Prampéand" dans sa saga en bande dessinée l'or et le sang.

Notes et références 

Homonymie de prénom

en:Calixte